Büge ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Büge (1890–1950), deutscher Autor und KZ-Überlebender
 Eugen Büge (1859–1936), deutscher Diplomat
 Joachim Büge (* 1949), deutscher Richter
 Lutz Büge (* 1964), deutscher Autor, Redakteur und Blogger
 Michael Büge (* 1966), deutscher Politiker (CDU, AfD)

Büge oder Bug ist ein Begriff aus dem Fachwerkbau und bezeichnet ein Kopfband